

Тиргетуйське сільське поселення — сільське поселення, Аларський район, Іркутська область
 Тиргетуйське сільське поселення — сільське поселення, Каримський район, Забайкальський край